A 2016-os MotoGP-világbajnokság a sorozat hatvannyolcadik idénye. A szezon március 20-án kezdődik a katari nagydíjjal, és november 13-án ér véget Valenciában.

A királykategória címvédője a spanyol Jorge Lorenzo, aki egy évvel korábban pályafutása ötödik világbajnoki címét szerezte. A Moto2-es szezonnak Johann Zarco vághat neki világbajnokként, míg a Moto3-ban 2015-ben Danny Kent végzett az élen.

Fontos változás az előző szezonhoz képest, hogy a Bridgestone kivonulásával a Michelin lett a legnagyobb géposztály egyedüli gumiszállítója (emellett a gumik mérete is megnövekedett), valamint, ugyancsak ebben a géposztályban, megszűnik a különbségtétel a gyári és az open kategóriás motorok között. Egyedül azok a csapatok használhatnak fel több motorblokkot, valamint fejleszthetik szabadon azokat, amelyek 2013 és 2015 között egyetlen szárazpályás győzelmet sem arattak.

Versenynaptár

Változások a versenynaptárban
 2016-ban tizenkilenc év után visszatér a versenynaptárba az osztrák nagydíj. A verseny helyszíne ugyanúgy a Red Bull Ring lesz, mint az utolsó nagydíj alkalmával (akkor A1 Ring néven).
 Az indianapolisi verseny 2016-ra kikerült a versenynaptárból.
 A nagydíj története során először a holland versenyt az eddig megszokottal ellentétben vasárnap rendezik meg.

Statisztika

Pole-pozíciók

Leggyorsabb körök

Futamgyőztesek

Csapatok, versenyzők

MotoGP

Csapatváltozások
 A Marc VDS Racing a 2015-ös szezonnal ellentétben már két motorral indul.
 A Team LCR az előző évi kétmoros felállás helyett csak egyet indít.
 Az Aspar Racing Team befejezi együttműködését a Hondával, és Ducatikkal indul.
 A Forward Racing elhagyja a világbajnokságot, és a Superbike-, valamint a Supersport-világbajnokságon szerepel, az MV Agustával együttműködve.
 Az AB Motoracing szintén elhagyja a sorozatot.
 A Ioda Racing a Forward Racinghez hasonlóan a Superbike-vb-n szerepel.

Változások a versenyzők között
 Esteve Rabat a Marc VDS Racing színeiben bemutatkozik a MotoGP-ben.
 Yonny Hernández a Pramac Racingtől az Aspar Racinghez igazol Nicky Hayden helyére, aki a Superbike-világbajnokságba szerződött.
 Karel Abraham is a Superbike-világbajnokságon indul.
 Loris Baz az Avintia Racinghez igazol Mike di Meglio helyére.
 Scott Redding a Pramac Racinghez szerződik, helyére a Marc VDS Racingnél Jack Miller kerül.
 Michele Pirro a Pramac Racingnél helyettesítí az argentin nagydíjon a sérült Petruccit. Később szabadkártyásként lehetőséget kapott a gyári csapatnál is.

Moto2

Moto3

A világbajnokság végeredménye

MotoGP

Moto2

Moto3

Konstruktőri világbajnokság

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 A MotoGP hivatalos weboldala

MotoGP-szezonok